ARA Rosales es el nombre de los siguientes buques argentinos:
 ARA Rosales (1890), torpedero de alta mar.
 ARA Rosales (D-22), destructor de la clase Fletcher (ex USS Stembel).
 ARA Rosales (P-42), corbeta MEKO-140.
Rosales